Cryptocephalini — триба з підродини скритоголових, родини жуків-листоїдів.

Систематика 
Триба налічує близько 25 родів.

 Aporocera (Saunders, 1842)
 Atenesus (Weise, 1923)
 Bucharis (Baly, 1865)
 Cadmus (Erichson, 1842)
 Chariderma (Baly, 1877)
 Chloroplisma (Saunders, 1847)
 Coenobius (Suffrian, 1857)
 Cryptocephalus (Geoffroy, 1762)
 Diachus (LeConte, 1880)
 Ditropidella (Reid, 1998)
 Ditropidus (Erichson, 1842)
 Elaphodes (Suffrian, 1859)
 Euditropidus (Lea, 1920)
 Leasia (Jacoby, 1907)
 Melatia (Reid, 1998)
 Platycolaspis (Jacoby, 1908)
 Pleomorphus (Chapuis, 1874)
 Polyachus Chapuis, 1875 
 Prasonotus Suffrian, 1859 
 Rhombosternus Suffrian, 1859 
 Schizosternus Chapuis, 1876 
 Semelvillea Reid, 1991 
 Tappesia Baly, 1877

Посилання 
 BioLib  Taxon profile - tribus Cryptocephalini

Листоїди
Триби комах